Nuñez del Prado ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Núñez del Prado (1840–1891), bolivianischer Arzt und Politiker
 Óscar Núñez del Prado Castro (1917–1991), peruanischer Anthropologe und Ethnologe